Нижче наведено список населених пунктів Кирджалійської області, Болгарія.

Примітки 

Кирджалі